Aelbert Cuyp, pittore olandese;
Jacob Cuyp, pittore olandese, padre del precedente;
Benjamin Gerritsz. Cuyp, pittore olandese, fratellastro del precedente.